Скотт Эндрю Синклер (; 25 марта 1989, Бат) — английский футболист, вингер клуба «Престон Норт Энд».

Клубная карьера

«Челси» 
Воспитанник молодёжной системы «Бристоль Роверс» начиная с 9 лет, нападающий Скотт Синклер дебютировал за «Бристоль Роверс» в возрасте 15 лет в матче против «Лейтон Ориент», заменив Джуниора Агого.

«Челси» подписал Скотта в июле 2005 года, а в ноябре 2005 года по решению суда «Бристоль Роверс» получил компенсацию в 200 тысяч фунтов, они могут получить ещё до 750 тысяч фунтов в зависимости от того, насколько успешно он будет играть в новом клубе. «Челси» также придётся платить «Бристоль Роверс» 15 % от прибыли его последующих продаж.

Синклер был включён в заявку «Челси» 6 января 2007 года на матч с «Маклсфилд Таун» за Кубок Англии, однако, так и просидел весь матч на скамейке. Он вышел на поле только через четыре дня, на замену, в матче Кубка Футбольной лиги против «Уиком Уондерерс».

Его дебют за «Челси» в Премьер-лиге состоялся 6 мая 2007 года, когда он вышел на замену вместо Шона Райт-Филлипса, в последние десять минут игры против лондонского «Арсенала».

Он забил свой первый мяч за «Челси» 25 сентября 2007 года на 37-й минуте в игре против «Халл Сити», в третьем раунде Кубка Футбольной лиги, в котором «Челси» победил 4:0.

Аренда в «Плимуте» 
В зимнее трансферное окно Синклер был отдан на месяц в аренду, в «Плимут Аргайл», чей тренер Иан Холлоуэй заметил его, когда тот в возрасте десяти лет играл за «Бристоль Роверс».

Возвращение в «Челси»

Аренда в КПР

Аренда в «Чарльтоне» 
28 февраля 2008 года, Синклер перешёл в «Чарльтон Атлетик» на правах аренды. Но оказалось, что его возможности играть в первой команде «Чарльтона» сильно ограничены, Синклер лишь трижды выходил на замену.

«Челси» 2008/09 
У Скотта появился шанс доказать новому тренеру Луису Фелипе Сколари, что он достоин выступать за основную команду, будучи постоянным игроком резерва. 8 августа 2008 года Синклер получил номер «16» в команде, поменявшись с Жозе Бозингвой, который взял предыдущий номер Скотта — «17». Он вместе с Франко Ди Санто являлся самым молодым игроком команды, обоим по 19 лет. Дебютировал 18 октября в игре против «Мидлсбро», где вышел на замену, «Челси» победил в тот день со счётом 5:0.

Аренда в «Бирмингем Сити» 
6 января 2009 года Синклер был отдан в аренду на один месяц, в клуб Первого дивизиона Футбольной лиги, в «Бирмингем Сити».

Международная карьера 
Синклер был приглашён в сборную Англии до 19 лет для матчей октября 2007 года. Он вместе с Энди Кэрроллом и Райаном Бертраном был отправлен домой после нарушения ими командной дисциплины.

Личная жизнь 
. 25 марта 2021 родился сын Чарли Скотт Синклер.

Клубная статистика 
По состоянию на 05 мая 2021 года

Достижения 
Командные

«Селтик»

 Чемпион Шотландии (3): 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
 Обладатель Кубка Шотландии (3): 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
 Обладатель Кубка шотландской лиги (3):  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
 Итого: 9 трофеев

Личные

 Игрок года по версии футболистов ШПФА 2016/2017
 Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов 2016/17

Примечания

Ссылки 
  (Bristol Rovers appearances)
  (all appearances since Bristol Rovers)
 Football League compensation ruling

Футболисты Англии
Игроки олимпийской сборной Великобритании по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Селтик»